

Patronyme 

 Les ducs de Saint-Albans ;
Lady Diana Beauclerk (1734-1808), noble et artiste anglaise ;
 Lord James Beauclerk (c. 1709-1787), ecclésiastique Anglican ;
 Ralph Beauclerk, marquis de Valero Urría (1917-2007), agent secret britannique lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 .

Toponyme 

 Les îles Beauclerk, dans le Sud-Ouest du Chili.